6919 Tomonaga – asteroide
 Joichi Tomonaga – aviatore
 Kazuhide Tomonaga – regista
 Shin'ichirō Tomonaga – fisico